Polska:
 Brus – osiedle w Łodzi
 Brus – wieś w województwie świętokrzyskim

Serbia:
 Brus – miejscowość  
 Brus – gmina  

Inne:
 brus – grodzica
 brus – osełka
 Brus – władca Gotów

Zobacz też:
 Brüs